Whaley House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Whaley House (Arcata, Kalifornien), NRHP-ID 79000475
 Whaley House (Longview, Texas), NRHP-ID 80004122